Die Saison 2021/22 der Mittelrheinliga war die 66. Spielzeit der Fußball-Mittelrheinliga und die zehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status. Sie wurde am 13. August 2021 eröffnet, zwischen dem 6. Dezember 2021 sowie dem 19. Februar 2022 durch eine Winterpause unterbrochen und am 12. Juni 2022 beendet.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Am 19. April 2021 gab der FVM den Abbruch der Vorsaison bekannt, die darüber hinaus aufgrund der mangelnden Anzahl an erforderlichen Spielen annulliert wurde. Als Konsequenz daraus gab es weder Auf- noch Absteiger aus der oder in die Oberliga; eine Ausnahme bildete hier der einzige Absteiger aus der Regionalliga West.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2021/22 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus dem Gebiet Mittelrhein der Regionalliga West 2020/21:
 SV Bergisch Gladbach 09
 die Mannschaften aus der Mittelrheinliga 2020/21:
 FC Hennef 05
 Borussia Freialdenhoven
 FC Hürth
 VfL Alfter
 VfL 08 Vichttal
 Viktoria Arnoldsweiler
 FC Pesch
 1. FC Düren
 SpVg Frechen 20
 BC Viktoria Glesch-Paffendorf
 Siegburger SV 04
 SV Breinig
 SC Fortuna Köln II
 SV Eilendorf
 SV Deutz 05 
 Spvg Wesseling-Urfeld
 Blau-Weiß Friesdorf

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2021
Mittelrheinliga 2021/22